Bàtil d'Alexandria, pantomim grecoromà
 Bàtil (filòsof), filòsof grec.